Френк Найбор (,  26 січня 1893, Пембрук —  13 квітня 1966, Пембрук) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Член Зали слави хокею з 1947 року. Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1910 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Торонто Блюшертс», «Ванкувер Мілліонерс», «Оттава Сенаторс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 369 матчів у НХЛ, включаючи 20 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Найбор тренував клуби ІХЛ «Баффало Бізонс» та Хокеїної ліги Східного узбережжя «Нью-Йорк Роверз».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Оттава Сенаторс» — 1920, 1921, 1923, 1927.
 Пам'ятний трофей Гарта — 1924.
 Приз Леді Бінг — 1925, 1926.

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 100-м загальним номером.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Блюшертс»
Хокеїсти «Ванкувер Мілліонерс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс» (1883—1934)
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Члени зали слави хокею